Nasutoceratops est un genre éteint de dinosaures de la famille des cératopsidés, qui vivait au Crétacé supérieur au cours du Campanien supérieur, il y a environ entre  (millions d'années), sur ce qui était alors l'île-continent de Laramidia. Découverte en 2006 dans l'Utah, dans l'ouest des États-Unis, la seule espèce connue, Nasutoceratops titusi, a été décrite en 2013 par  et son équipe.

Description 

Le crâne de l'holotype mesure environ  de long. La longueur de son corps a été estimée par G. S. Paul en 2016 à  et son poids à .

Nasutoceratops possède plusieurs traits dérivés uniques ou autapomorphies. La partie du museau autour de la narine est fortement développée, représentant environ les trois quarts de la longueur du crâne devant les orbites. L'arrière de chaque os nasal est creusé par une grande cavité interne. La surface de contact entre le maxillaire et le praemaxilla est exceptionnellement grande. Le maxillaire a également une grande bride interne en contact avec le praemaxilla via deux facettes horizontales. Les cornes des sourcils à leur base sont pointues vers l’avant et l’extérieur, puis se courbent vers l’intérieur et finalement se tordent vers le haut.

Nasutoceratops montre également une combinaison unique de traits qui en eux-mêmes ne sont pas uniques. La corne au nez est basse et étroite, avec une base allongée. Le squamosal a une crête haute sur sa surface supérieure, allant de la direction de l'orbite de l'œil vers le bord du squamosal. Le volant du crâne est plus ou moins circulaire, son point le plus large se trouvant au bord du milieu. Les ostéodermes sur le bord en collerette, les épipariétaux et les épisquamosaux, n'ont pas la forme de pointes, mais ont la forme de simples croissants bas. Le bord de volant à l'arrière n'est pas encoché, mais comporte un épipariétal sur la ligne médiane.

Le museau de Nasutoceratops était court et haut ; ses os nasaux présentent des cavités internes que les auteurs considèrent comme des excavations pneumatiques, envahissant l'os de la cavité nasale. Ceci est à noter car les naseaux pneumatiques sont inconnus dans tout autre cératopsidé, ce qui prouve que cette caractéristique représente un trait dérivé unique de ce genre. Nasutoceratops avait jusqu'à 29 dents dans le maxillaire, chacune occupée par plusieurs dents empilées. Le toit du crâne situé entre les orbites est voûté et nettement plus haut que le museau. Le paléontologue David Hone a comparé l'arrangement de corne sourcilière à projection horizontale horizontalement incurvée à celui de bétail moderne. Les cornes couvrent environ 40% de la longueur totale du crâne, atteignant presque le niveau du bout du museau, et avec une longueur de noyau osseux allant jusqu'à 457 millimètres sont les plus longues connues de toutes les centrosaurinés, en termes absolus et relatifs.

La trompe épijugale (corne de la joue) a une longueur de 85 millimètres, également la plus grande connue parmi les centrosaurinés. La collerette crânienne est moyennement longue et percée de part et d'autre d'une grande fenestre pariétale en forme de rein. Outre l'épipariétal médian, il y a sept épipariétaux de chaque côté et environ quatre à cinq épisquamosaux. Aux membres antérieurs, le cubitus est exceptionnellement robuste avec un processus olécranien important. Parmi les trois patchs avec empreintes de peau trouvés près de l'épaule gauche, l'un montre un motif de grandes écailles hexagonales de huit à onze millimètres de large entourées par de plus petites écailles triangulaires.

Découverte 
Nasutoceratops est connu d'après l'holotype UMNH VP 16800, un crâne presque complet partiellement associé, un processus coronoïde, un vertèbre syncervical, trois vertèbres dorsales antérieures partielles, une ceinture scapulaire, une empreinte gauche associée, des parties de l'empreinte droite droite, ainsi qu'une partie de l'empreinte droite. Deux spécimens ont été référencés : UMNH VP 19466, un crâne adulte désarticulé constitué d'un prémaxillaire, d'un maxillaire et d'un nasal incomplets, et UMNH VP 19469, d'un squamosal isolé d'un subadulte. L’holotype a été découvert et collecté en 2006 lors du projet de bassin de Kaiparowits, lancé par l’Université de l’Utah en 2000. Il a été retrouvé dans le grès du chenal de l’unité centrale de la formation supérieure de Kaiparowits dans le monument national Grand Staircase-Escalante, dans des sédiments date du stade campanien tardif du crétacé, il y a environ 75 millions d'années.

Il a été nommé et décrit pour la première fois dans une thèse de son découvreur Eric Karl Lund en 2010 sous le nom de Nasutuceratops titusi, demeurant d'abord invalide nomen ex dissertatione. , Eric Karl Lund, Mark A. Loewen, Andrew A. Farke et Katherine E. Clayton l'ont nommé valablement en 2013, en modifiant le nom générique en Nasutoceratops. L'espèce type est Nasutoceratops titusi. Le nom générique vient de nasutus en latin qui signifie « à gros nez », et de ceratops, « face à cornes » en grec. Le nom spécifique honore Alan L. Titus pour la récupération de fossiles de Nasutoceratops du GSENM.

Biotope 
La découverte et la description du Nasutoceratops est un solide argument en faveur de l'hypothèse du provincialisme chez les cératopsiens. Ainsi, Nasutoceratops semblait apprécier un milieu tropical et marécageux.

Classification 

La classification originelle de Nasutoceratops l'assigne à la sous-famille des Centrosaurinae. L'analyse phylogénétique, réalisée par Sampson et ses collègues en 2013, révèle aussi que Nasutoceratops se place en groupe frère avec le genre Avaceratops.

Selon l'étude de 2013, l'existence de Nasutoceratops renforce l'hypothèse d'une séparation faunistique entre le nord et le sud de Laramidia. Les genres du clade abritant Nasutoceratops diffèrent des Centrosaurinae du nord par la présence de longues cornes frontales et d'une courte corne nasale, combiné avec le développement convergent, comme chez les Chasmosaurinae, d'os épipariétaux bas.

En 2016, ce clade est nommé et classé comme la tribu des Nasutoceratopsini par M. J. Ryan et ses collègues.
Il renferme, outre Nasutoceratops, l'holotype ANSP 15800 du genre Avaceratops), le spécimen MOR 692 (considéré précédemment comme un adulte dAvaceratops), un spécimen CMN 8804 de la formation d'Oldman non encore nommé et un autre cératopsien découvert à Malta dans le Montana.

Le cladogramme issu de  cette étude est reproduit ci-dessous :

Paléoécologie 
Le seul spécimen connu de Nasutoceratops a été récupéré dans la formation de Kaiparowits, dans le sud de l'Utah. La datation radiométrique à l'argon-argon indique que la formation de Kaiparowits s'est déposée entre 76,1 et 74,0 millions d'années, durant l'étage Campanien du Crétacé supérieur. Au Crétacé supérieur, la formation de Kaiparowits était située près de la rive ouest de la Voie maritime intérieure de l’ouest, une grande mer intérieure qui divisait l’Amérique du Nord en deux masses continentales: Laramidia à l’ouest et Appalachia à l’est. Le plateau où vivaient les dinosaures était une ancienne plaine d'inondation dominée par de grands canaux et d'abondants marécages de tourbières de terres humides, d'étangs et de lacs, et était bordée de hautes terres. Le climat était humide et humide et abritait un large éventail d’organismes. Cette formation contient l'un des enregistrements les meilleurs et les plus continus de la vie terrestre du Crétacé supérieur au monde.

Nasutoceratops a partagé son paléoenvironnement avec des théropodes tels que les dromaeosauridés. On y trouve aussi le troodontidé Talos sampsoni, des ornithomimidés comme Ornithomimus velox, des tyrannosaures comme Teratophoneus, des ankylosauridés blindés, les hadrosaures à bec de canard Parasaurolophus cyrtocristatus et Gryposaurus monumentensis, Utahceratops gettyi, Kosmoceratops richardsoni et l'oviraptorosaurien Hagryphus giganteus. La paléofaune présente dans la formation de Kaiparowits comprend des chondrichtyens (requins et raies), des grenouilles, des salamandres, des tortues, des lézards et des crocodiliens. Divers mammifères primitifs étaient présents, notamment des multituberculés, des marsupiaux et des insectivores.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ceratopsinae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2013